Křenovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Křenovice, Gemeinde im Okres Písek
 Křenovice u Kojetína, Gemeinde im Okres Přerov
 Křenovice u Slavkova, Gemeinde im Okres Vyškov
 Křenovice, Ortsteil von Dubné, Okres České Budějovice
 Křenovice, Ortsteil von Vojkov, Okres Benešov